Иван Нестерович Коваль (1920—1980) — майор Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Иван Коваль родился 28 мая 1920 года в поселке Каменка (ныне — город в составе Приднестровской Молдавской Республики). После окончания семи классов школы и школы фабрично-заводского ученичества работал слесарем в вагонном депо станции «Куйбышевка-Восточная» в Хабаровском крае.

В 1941 году призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С июля 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года гвардии сержант Иван Коваль командовал орудием 158-го гвардейского артиллерийского полка 78-й гвардейской стрелковой дивизии 7-й гвардейской армии Степного фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

26 сентября 1943 года расчёт Коваля переправился через Днепр на остров Глинск-Бородаевский и принял участие в захвате плацдарма на нём. 5 октября 1943 года расчёт Коваля вновь переправился через Днепр, на сей раз в районе села Домоткань Верхнеднепровского района Днепропетровской области Украинской ССР. В том бою артиллеристы уничтожили танк и большое количество солдат и офицеров противника. Когда противник предпринял попытку обойти их позиции с фланга, Коваля поднял свой расчёт в атаку, благодаря чему удалось удержать захваченные позиции.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» гвардии сержант Иван Коваль был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1370.

В 1945 году окончил Рязанское артиллерийское училище. В 1946 году в звании майора уволен в запас. Проживал в Кишинёве. Окончил партийную школу при ЦК КП Молдавской ССР и Кишинёвский техникум лёгкой промышленности, после чего работал председателем комитета профсоюза работником текстильной и лёгкой промышленности Молдавской ССР.

Умер 5 февраля 1980 года.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» Героя Советского Союза
 Орден Отечественной войны 2-й степени
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Красной Звезды
 Орден «Знак Почёта»
 Медали.

Примечания

Литература 
 
 Высоты мужества. Кишинев, 1975.

Выпускники Рязанского артиллерийского училища
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники битвы за Днепр
Депутаты Верховного Совета Молдавской ССР 4 созыва